Table des caractères Unicode U+11300 à U+1137F.

Grantha 
Caractères utilisés pour le Grantha

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Grantha, table sur le site Unicode.

01130